Bröckl ist der Familienname folgender Personen:

 Franziska Bröckl (* 1994), deutsche Fußballspielerin
 Norman Bröckl (* 1986), deutscher Kanute

Siehe auch:
 Bröckel (Begriffsklärung)
 Brökel
 Pröckl